Чемпіонат Шотландії з футболу 1916—1917 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 19 серпня 1916 та фінішував 28 квітня 1917. Це 27-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій чотирнадцятий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1917
Шотландія
Шотландія